Barbara Berengo Gardin – doppiatrice e attrice italiana
 Gianfranco Agostino Gardin – arcivescovo cattolico italiano
 Gianni Berengo Gardin – fotografo e fotoreporter italiano
 Kerri Gardin – cestista statunitense
 Mauro Gardin – allenatore di rugby a 15 e rugbista a 15 italiano
 Pino Berengo Gardin – annunciatore televisivo italiano
 Vladimir Rostislavovič Gardin – regista e attore russo
 Gösta Gärdin – pentatleta svedese